Terminál může označovat:
 Dopravní terminál – přestupní uzel nebo konečná stanice
 Terminál hromadné dopravy
 Terminál hromadné dopravy Hradec Králové
 Letištní terminál
 Překladiště – stanice určené k nakládání, vykládání nebo směrování nákladu
 Kontejnerový terminál
 Terminál (informatika) – počítačový terminál, zařízení pro ovládání vstupu a reprodukci výstupu počítače
 Terminál (film) – film režiséra Stevena Spielberga z roku 2004
 Terminál (gramatika) – znak abecedy ve formální gramatice
 Terminál (biologie) – růstový vrchol
 Platební terminál – Elektronické zařízení určené k provedení bezhotovostní transakce

V zásadě označuje koncový bod: např. počítačové sítě, kde je možné do ní vstoupit a komunikovat, nebo platit/vybrat provize z bankomatu, autobusový/letištní/kontejnerový-dopravní terminál je koncové místo mnoha linek, kde je možné přestupovat z jedné na druhou (a další služby související)

Související články 
termín